

Obiekty geograficzne

Wielka Brytania 
 Stamford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Stamford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Stamford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Stamford – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Stamford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Stamford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Stamford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jones
 Stamford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Gminy
 Gmina Stamford (ang. Stamford Town) w stanie Connecticut, w  hrabstwie Fairfield
 Gmina Stamford (ang. Stamford Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Gmina Stamford (ang. Stamford Town) w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Pozostałe
 Lake Stamford – sztuczne jezioro w stanie Teksas, na południowym wschodzie hrabstwa Haskell

Inne 
 Stamford – stacja kolejowa w Stamford, w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire

Zobacz też 
 Stamford Bridge